Саган-Жалгай — название нескольких населённых пунктов:
 Саган-Жалгай — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Саган-Жалгай — деревня в Нукутском районе Иркутской области.